Wires – singolo degli Athlete del 2005
Wíres – calciatore brasiliano
WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) – standard di telecomunicazioni
WIRES (NSW Wildlife Information Rescue and Education Service) – organizzazione no-profit australiana

Pagine correlate 
 Wire